San Fernando může znamenat:

 San Fernando de la Buena Vista – město v provincii Buenos Aires v Argentině
 San Fernando (partido) – partido v provincii Buenos Aires v Argentině
 San Fernando del Valle de Catamarca – město v provincii Catamarca v Argentině
 San Fernando (Kalifornie) – město v Kalifornii
 San Fernando Valley – zastavěné údolí v Kalifornii
 San Fernando (Cádiz) – město v Andalusii ve Španělsku
 San Fernando (Filipíny) – město na Filipínách
 San Fernando (Chiapas) – město v Mexiku
 San Fernando (Chile) – město v Chile
 San Fernando (Trinidad a Tobago) – město na Trinidadu a Tobagu

Externí odkazy